Les Asura sont des créatures célestes de la croyance hindoue.

Asura peut aussi désigner :
 Asura : les divinités de plus bas rang du Kāmadhātu
 Asura : un genre de papillons de nuit de la famille des Erebidae
 Asura : un MMORPG thaïlandais
 Asura : un film d'animation japonais de 2012
 Asura : un personnage de Samurai Shodow
 Asura : un personnage de Soul Eater
 Asura : un musicien français
 Asura : un vaisseau utilisé dans Magical Girl Lyrical Nanoha
 Asura : un esprit qui peut être invoqué dans la série Final Fantasy
 Asura : une race humanoïde dans Guild Wars: Eye of the North et Guild Wars 2
 Asura : le monde d'où viennent les Asurans dans Stargate Atlantis

Voir aussi 
 Assur
 Achoura : le jour saint islamique
 Asura Cryin' : une série de mangas
 Asura's Wrath : un jeu vidéo sur PlayStation 3 et XboX 360

Homonymie